Oropesa ist der Name

 einer spanischen Gemeinde in der Provinz Toledo, siehe Oropesa (Toledo)
 des Ortes Oropesa del Mar in der Provinz Castellón
 eines Passagierschiffs der Pacific Steam Navigation Company, siehe Oropesa (Schiff)
 zwei Distrikte und Kleinstädte in Peru, siehe Distrikt Oropesa

Oropesa ist der Familienname folgender Personen:

 Diego de Oropesa, Franziskaner und Missionar auf den Philippinen
 Domingo Oropesa Lorente (* 1950), spanischer Priester, Bischof von Cienfuegos
 Fernando de Toledo Oropesa (1520–1590), Kardinal 
 Juan Soriano Oropesa (* 1997), spanischer Fußballspieler 
 Lisette Oropesa (* 1983), Opernsängerin, Koloratursopran
 Rafael Oropesa (1893–1944), spanischer Musiker, Dirigent, Komponist und Kommunist

Siehe auch:
 Oropeza